Kolk bezeichnet

 eine Vertiefung in einem Fließgewässer, siehe Kolk
 eine wassergefüllte Vertiefung in einem Hochmoor (Hochmoorkolk), siehe Moorauge
 ein Strudelbecken am Fuß eines Wasserfalls, siehe (korrekter) Gumpe
 ein durch Winderosion geschaffener schneefreier Raum im Gletscher oder Schnee, siehe Windkolk
 eine Vertiefung bzw. einen Ausbruch in einem Drehmeißel, siehe Verschleiß (Spanen)

Geografie: 
 Kolk, ehemals deutsch-baltischer Gutshof und Dorf in Nord-Estland, siehe Kolga (Estland) 
 Kolk (Heidmark), ein Ort in der Heidmark
 Kolk (Lübeck), eine Straße in Lübeck
 Kolk (Spandau), ein Siedlungsgebiet innerhalb von Spandau
 Haus Kolk in der Gemeinde Uedem, Nordrhein-Westfalen

Kolk ist der Familienname folgender Personen:

 Bessel van der Kolk (* 1943), niederländischer Psychiater
 Jacobus Ludovicus Conradus Schroeder van der Kolk (1797–1862), niederländischer Mediziner 
 Jüri Kolk (* 1972), estnischer Schriftsteller
 Kirsten van der Kolk (* 1975), niederländische Ruderin
 Marie-José van der Kolk (* 1974), niederländische Sängerin 
 Raimond Kolk (1924–1992), estnischer Exilschriftsteller
 Rainer Kolk (* 1955), Germanist
 Santi Kolk (* 1981), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Kulk
 Kolker
 Kolck